Genioliparis är ett släkte av fiskar. Genioliparis ingår i familjen Liparidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kindpansrade fiskar
Genioliparis